Чудесне Нилсове авантуре (ориг. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige; дословно Чудесно путовање Нилса Холгерсона по Шведској) је белетристично дело шведске списатељице Селме Лагерлеф, прве жене која је добила Нобелову награду за књижевност. Првобитно је објављено у две књиге, 1906. и 1907. године, а први пут је објављено на енглеском као The Wonderful Adventures of Nils (1907) и The Further Adventures of Nils (1911). Два дела се касније обично објављују заједно, на енглеском као The Wonderful Adventures of Nils, али се тај назив може односити и само на први део.

Као и многи водећи шведски интелектуалци свог времена, Селма Лагерлеф је била заговорник реформе шведског правописа. Када је први пут објављена, ова књига је такође била једна од првих која је усвојила нови правопис прописан резолуцијом владе 7. априла 1906.

Подлога 
Подлога за објављивање била је наруџбина Националног удружења учитеља 1902. да напише читанку за географију за јавне школе. „Посветила је три године проучавању природе и упознавању са животом животиња и птица. Тражила је до сада необјављена фолклорна предања и легенде различитих покрајина. Ово је генијално уткала у своју причу." (Из увода преводиоца Велме Свонстон Хауард)

Увод у радњу 
Књига говори о младићу, Нилсу Холгерсону, коме је „главно уживање било да једе и спава, а после тога највише воли да прави несташлуке”. Веома се радује повређивању животиња на својој породичној фарми. Нилс хвата гоблине (tomte) у мрежу док је његова породица у цркви и оставила га у кући да учи напамет поглавља из Библије. Томте предлаже Нилсу да ће му, ако га Нилс ослободи, дати огроман златник. Нилс одбија понуду и томте претвара Нилса у томта, што га чини згрченог, малог и способног да разговара са животињама, које су одушевљене када виде дечака смањеног на њихову величину и љуте су и гладне освете. Док се ово дешава, дивље гуске лете изнад фарме током једне од својих миграција, а Мартин, бела гуска са фарме, покушава да се придружи дивљим. У покушају да спаси нешто пре него што се његова породица врати, Нилс се хвата за Мартинов врат док он успешно узлеће и придружује се дивљим птицама.

Дивље гуске, којима није нимало драго што им се придруже дечак и домаћа гуска, на крају их воде на авантуристичко путовање кроз све историјске провинције Шведске посматрајући успут њихове природне карактеристике и економске ресурсе. Истовремено, ликови и ситуације са којима се сусреће чине га човеком: домаћа гуска треба да докаже своју способност да лети као искусне дивље гуске, а Нилс треба да докаже гускама да може бити користан сапутник, упркос њиховим првобитним сумњама. Током путовања, Нилс сазнаје да би, ако докаже да се променио на боље, томте могао да буде расположен да га врати у нормалну величину.

Књига садржи и разне подзаплете, који се тичу људи и животиња чије су животе на овај или онај начин дотакли Нилс и дивље гуске. На пример, једно поглавље се усредсређује на човека из провинције који се осећа усамљено и отуђено у главном граду Стокхолму, спријатељи се са симпатичним старим господином који му (и читаоцу) прича о историји града – и тек касније открива да је то било нико други него Краљ Шведске, шетајући инкогнито парком.

Књига је критикована због чињенице да се гуска и дечак не заустављају у провинцији Халанд. У 53. поглављу лете изнад Халанда на повратку за Сканију, али нису импресионирани призором и не стају. Међутим, такво поглавље је додато неким преводима књиге. На приказима Нилс обично носи црвену капу, иако је то погрешно јер је у оригиналном шведском издању описан како носи белу капу.

Поглавља 
Овај одељак прати превод Велме Свонстон Хауард на енглески језик, који је првобитно објављен 1907. и 1911. као Нилсове дивне авантуре и Даље Нилсове авантуре. Текст Хауардове је текст многих каснијих публикација које садрже оригиналне илустрације, нове илустрације или их уопште немају.

Чудесне Нилсове авантуре 
Први том Хауардове садржи 21 поглавље. Наслови поглавља на шведском језику су идентични са насловима 21 поглавља у оригиналном тому 1 (1906).

Даље Нилсове авантуре 
Други том Хауардове садржи 22 поглавља са бројевима од 1 до 22, док оригинални том (1907) садржи 34 поглавља од 22 до 55.

Штампана издања 
 The Wonderful Adventures of Nils, Illustrated by Harold Heartt Foley. New York: Grosset & Dunlap, 1907.
 The Wonderful Adventures of Nils, translated by Velma Swanston Howard. Illustrated by Mary Hamilton Frye. Garden City, New York: Doubleday, Page & Company, 1913.
 The Wonderful Adventures of Nils, Illustrated by H. Baumhauer. J.M. Dent and Sons, 1950.

Филмске адаптације

Совјетска анимација из 1955 
Совјетски традиционално анимирани играни филм под називом Зачарани дечак () објављен је 1955. године. Режирали су га Владимир Полковников и Александра Снежко-Блотскаја, а продуцирао га је студио Сојузмултфилм у Москви.

Шведска жива акција из 1962. 
Авантуре Нилса Холгерсона (Nils Holgerssons underbara resa) објављена је 1962. године. Снимљен је првенствено из хеликоптера, поједностављујући и умањујући драматичност радње. Режирао га је Кене Фант.

Јапанска анимација из 1980. 
Аниме адаптација (ニルスのふしきな旅 ) која се састоји од педесет и две епизоде од 25 минута емитована је у Јапану на НХК од 8. јануара 1980. до 17. марта 1981. године. Емитован је и за Албанију, Белгију, Канаду, Кину, Чешку, Финску и још 20 земаља у свету:

У неким земљама је исечена како би се омогућиле рекламе. Аниме је била прва продукција Студија Pierrot (Мамору Ошии је био режисер серије). Аниме је углавном био прилично веран оригиналу, осим појаве Нилсовог љубимца хрчка, а већа улога је била додељена лисици Смире.

У Немачкој, епизоде анимираних серија су такође комбиноване у један дугометражни анимирани филм 1981. године; исто издање је такође синхронизовано и објављено у Естонији на ДВД-у и ВХС-у и у Грчкој на ДВД-у. У Немачкој је аниме такође адаптиран у серију стрипова, а цртеже су урадили шпански Студио Interpubli и немачки German Atelier Roche.

Шведски/немачки дводелни филм из 2011. 
Немачки ТВ емитер АРД премијерно је на Божић 2011. приказао дводелну адаптацију са Јустусом Камерером у улози Нилса у режији Дирка Регела . Укупно време је 230 минута. Ова верзија користи мешавину стварних животиња, лутака и CGI за гуске и друге животиње.

3D CGI адаптација француског Studio 100 Animation из 2017. 
Године 2017. француски Studio 100 Animation објавио је адаптацију ТВ серије засновану на 3Д ЦГИ-у.  Издање се састоји од 52 епизоде, свака по 13 минута.

Израелска верзија 
Шездесетих година 20. века израелски дечији недељник „Етз'беони“ (אצבעוני) објавио је дуготрајну хебрејску верзију стрипа, лабаво засновану на шведском оригиналу, где је име главног јунака промењено у „Гил“ (גיל), а локација пребачена на Израелско село.

Шведска култура 
Нилсове чудесне авантуре толико су познате у шведској култури да је слика Нилса Холгерсона, на леђима гуске која лети изнад равница Сканије, штампана на полеђини шведске новчанице од 20 круна све док нису ушле у употребу нове новчанице 2015. године. 

Нилс је такође приказан у логотипу компаније за дигиталне мапе Теле Атлас.

Призори које Нилс види док он и његова гуска лутају покрајинама Шведске приказани су у серији божићних тањира које производи Rörstrand Pottery. Серија је почела 1970. и наставила се до 1999. године, тањири илуструју топографију, архитектуру, индустрију и дивљи живот Шведске.

Утицај на каснију фантазију 
Фантастични роман Мађионичари Лева Гросмана укључује бројне алузије на ранија дела као што су Серија Нарнија и књиге о Харију Потеру. Утицај Нилса Холгерсена је евидентан у кључној епизоди у којој је разред ученика који се приближава дипломирању Школе магије постављен на велики тест: да се трансформишу у дивље гуске и предузму епски лет, све од државе Горњи Њујорк до Антарктика.

Види још 
 Селма Лагерлеф
 Le Tour de la France par deux enfants
 Le Monde 100 Books of the Century
 List of ornamental plates

Напомене и референце

Спољашње везе 

Романи
Шведска књижевност